Antíloc (fill de Nèstor) 
 Antíloc (historiador), historiador grec que va escriure un compendi de filòsofs grecs des dels temps de Pitàgores fins a Epicur